Mackenbach ist der Name folgender Orte:

 eine Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz: Mackenbach
 ein Weiler in Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen: Mackenbach (Lohmar)
 ein Weiler in der ostbelgischen Großgemeinde Sankt Vith, siehe Atzerath

Mackenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Ralf Mackenbach (* 1995), niederländischer Sänger, Tänzer und Musicaldarsteller